Hans van den Berg (ondernemer), Nederlands voormalig directeur van Avonturenpark Hellendoorn en voorzitter van FC Twente
 Hans van den Berg (acteur), Nederlands acteur in onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden en Flodder.
 Hans van den Berg (egyptoloog), Nederlands egyptoloog
 Hans van den Berg (bestuurder), Nederlands directievoorzitter van Tata Steel Nederland en Tata Steel IJmuiden vanaf 2021